Franciszka Ksawera Cabrini
 Antonio Cabrini – włoski piłkarz